Les Pépinières Naudet sont une entreprise familiale domiciliée à Leuglay dans le Châtillonnais, en Côte-d’Or.

Histoire

Fondation 
Depuis sa fondation en 1876, six générations de la même famille se sont succédé à la tête de cette entreprise consacrée dès son origine aux plants forestiers et basée à Leuglay en Côte-d’Or. Le fondateur est Edouard Naudet, maraîcher de formation et pépiniériste d’adoption. En 1924, à la disparition de son fils Georges Naudet, l'épouse de ce dernier assure la continuité de l'exploitation avec ses deux fils, Henri et Robert. Lorsque celle-ci se retire, la société prend le nom de Naudet Frères. En 1930, création de la pépinière de Lordonnois (Yonne).

Développement 
En 1947, Jean Naudet, diplômé de l'ESSEC, se joint à son père et son oncle. À son initiative, une entreprise de reboisement est créée à la faveur du Fonds forestier national avant d’élargir l'activité à la restauration et la mise en valeur des milieux naturels de type zones humides et sols dégradés. En 1954, création de la pépinière d’Alligny-en-Morvan (Nièvre) puis celles d'Arnay-le-Duc (Côte-d'Or) en 1957 et de Planchez (Nièvre) en 1960 pour la production de sapins de Noël. 

En 1982, création de la pépinière du Luberon à Charleval (Bouches-du-Rhône) où l’entreprise diversifie son activité en développant la production de plants forestiers et de plants truffiers en godets. En 1984 la pépinière d'Autun (saône-et-Loire) remplace celles d'Alligny et d'Arnay-le-Duc. En 1987, création du site de production de Préchac en Gironde. En 1996, la pépinière de Charleval est déplacée à Lambesc (Bouches-du-Rhône) et en 1997 création de la SAS Pépinières de Chéu (Yonne) pour intégrer les pépinières Clémendot.

Internationalisation 
Une filiale franco-portugaise, Arbofor dont l’activité principale est le reboisement est créée en 1984. En 1989, celle-ci devient Silvapor 
En 1993, Naudet reboise 4 000 ha en Tunisie. 
Enfin de 1999 à 2002, création de la filiale brésilienne Floresta Viva spécialisée dans la production d’essences amazoniennes : élevage des plants en pépinière, plantation et entretien en forêt.

Les générations des Naudet 
Les huit Naudet à la tête des pépinières Naudet sur six générations sont:

Vincent Naudet, après avoir présidé jusqu'en 2017 le Syndicat national des pépiniéristes forestiers (SNPF), occupe le poste de vice-président du syndicat.

Frédéric Naudet est président de l’Association française du sapin de Noël naturel (AFSNN)

L’entreprise aujourd’hui 
L’entreprise produit 26 millions de plants forestiers par an dont un tiers de feuillus et deux tiers de résineux. 2 millions en godets et 23 millions en racines nues. Un quart de la production est captée par l’international, surtout en Europe. 

Son catalogue compte 750 références dont 600 de feuillus produits à travers  :
 quatre pépinières forestières produisant sur 350 ha au total des plants à racine nues à Lambesc (Bouches-du-Rhône), Préchac (Gironde), Autun (Saône-et-Loire) et Chéu (Yonne) ;
 deux sites pour les plants en godets à Préchac (résineux) et à Lambesc (moitié résineux, moitié feuillus) ;
Par ailleurs 500 ha sont dédiés au sapin de Noël dans le Morvan à Planchez (Nièvre). Ce site est le premier producteur français avec 400 000 unités vendues par an.

4 000 ha sont reboisés chaque année dont 1 000 ha à destination biomasse énergétique par 80 planteurs répartis sur toute la France.

Depuis le début des années 2010, l’entreprise s’est associé à la démarche de compensation carbone à la vente en ligne. Celle-ci leur propose de financer dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) des projets de boisement ou reboisement avec une certification Ecocert Environnement et un suivi de 10 ans.

Pépinières Naudet réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros par an et compte 200 collaborateurs permanents et saisonniers en équivalent temps plein, ce qui reste remarquable dans ce secteur d'activité relativement déprimé.

Innovations notables 
En 1980, l’entreprise produit en godets ses premiers plants forestiers et truffiers adaptés au climat méditerranéen. 

En 2006, elle ouvre un laboratoire pour la production d’inoculum mycélien afin d’ensemencer les plants avec un champignon mycorhizien, le laccaire bicolore, selon des préconisations de l'INRA.

En 2013, Pierre Naudet, arrière-arrière-arrière-petit-fils du fondateur de l'entreprise, lance le produit My Little Sapin.

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Reboisement

Liens externes 
.
.
.

Entreprise du secteur bois
Entreprise fondée en 1876
Entreprise ayant son siège dans la Côte-d'Or
Châtillonnais